Nach einer Entscheidung der FIFA im Jahr 2017 wurde der Titel „Club World Champion“ allen Siegern des Weltpokals (Europa-Südamerika-Pokal, Toyota-Cup), gemeinsam organisiert von UEFA und CONMEBOL von 1960 bis 2004, und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft ab 2000/2005 zugesprochen. Damit existieren die Sieger zweier unterschiedlicher Wettbewerbe unter einem gemeinsamen Titel, ohne dass eine statistische Zusammenführung erfolgte. Dadurch gibt es im Jahr 2000 zwei Sieger, je einen in beiden Wettbewerben. Dagegen wurden die Ausspielungen 1975 und 2001 letztlich nicht ausgetragen. In den Jahren 1974 und 2000 gewannen Mannschaften, die zuvor nicht den kontinentalen Wettbewerb für sich entschieden hatten.

Ranglisten

Einzelnachweise 

Internationaler Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften